Parazit může znamenat:

 parazit – cizopasník
 Parazit – povídka A. C. Clarka
 Parazit – jihokorejský film z roku 2019